Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der estnischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Ein Jahr bevor der estnische Fußballverband gegründet wurde, absolvierte eine Mannschaft ein erstes sogenanntes Ur-Länderspiel gegen Finnland in Helsinki und verlor 0:6.

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1921 – 1930 – 1992 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Gesamtbilanz

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Länderspielbilanzen 
Estland ist die erste europäische Mannschaft, die bis zum Beitritt des Kosovos, gegen den noch nicht gespielt wurde, gegen alle anderen aktuellen Mitglieder der UEFA gespielt hat. Estland hat aber gegen keines der ehemaligen Mitglieder gespielt. Estland war erster Länderspielgegner von Andorra (1996), Lettland (1922) und Litauen (1923), ist zudem häufigster Länderspielgegner von Andorra und Lettland sowie zweithäufigster Gegner von Litauen. Estland ist der bisher einzige europäische Gegner von Äquatorialguinea (2009), Fidschi (2017), den Philippinen (1997) sowie Vanuatu (2017) und spielte als erste europäische Mannschaft gegen Turkmenistan (1999) und Vietnam (1995), sowie als erste europäische Mannschaft nach dessen Aufnahme in die FIFA gegen Neukaledonien (2017).

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website des estnischen Fußballverbandes
 FIFA-Spiele und Ergebnisse Estlands

Estland
!Landerspiele